Kleinalpl heißen folgende geographische Objekte:

 Kleinalpl (Ötztaler Alpen) (Gipfel 2209 m), Flur an der oberen Gurgler Ache, Gemeinde Sölden, Tirol
 Kleinalpl (Koralpe), 1759 m, Berggegend am Speikkogel bei St. Georgen im Lavanttal, Kärnten

Siehe auch: 
 Kleinalpe, Gleinalpe; Alpl